

Bette Midler Sings the Rosemary Clooney Songbook — одиннадцатый студийный альбом американской певицы и актрисы Бетт Мидлер, выпущенный в 2003 году под лейблом Columbia Records. Альбом был выпущен в память о певице и актрисе Розмари Клуни после её смерти в 2002 году.

В 2004 году альбом номинировался на премию «Грэмми» в категории «Лучший традиционный вокальный поп-альбом».

Список композиций

Чарты

Продажи и сертификации

История релизов

Примечания

Ссылки 

Альбомы Бетт Мидлер
Альбомы Columbia Records
Кавер-альбомы
Трибьют-альбомы